Wet van aantrekking, de spirituele overtuiging dat positiviteit positiviteit aantrekt en negativiteit negativiteit
 Laws of Attraction, een Iers-Brits-Duitse romantische komedie uit 2004